Hertwig kan som auktorsförkortning betyda:

 Oscar Hertwig
 Richard Hertwig

Robotskapade auktorsförkortningar